Galaxia (o Galaxias) puede referirse a:

 La galaxia, conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, y polvo cósmico unidos gravitatoriamente.
 Galaxia, un sinónimo del género botánico Moraea.
 Galaxias, género taxonómico de peces de río.